Damsingel i badminton vid olympiska sommarspelen 2012 spelades i Wembley Arena (London, Storbritannien) mellan den 28 juli och 4 augusti 2012. 46 spelare deltog.

Medaljörer

Format 
Det inledande steget av turneringen var ett gruppspel. De sexton bästa spelarna gick sedan vidare till åttondelsfinal där turneringen var en vanlig utslagsturnering. De två semifinalvinnarna möttes i en match om guldet. Bronsmatchen avgjordes mellan semifinalförlorarna.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Grupp M

Grupp N

Grupp O

Grupp P

Slutspel

Referenser 

Badminton vid olympiska sommarspelen 2012